Dasypogonaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Dasypogonaceae ingår i ordningen Dasypogonales, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dasypogonaceae 16 arter.

Dasypogonaceae är enda familjen i ordningen Dasypogonales.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Dasypogonaceae